Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2012 – 19. edycja Letniego Grand Prix, która rozpoczęła się 20 lipca 2012 roku w Wiśle, a zakończyła 3 października 2012 w Klingenthal. Rozegrano 12 konkursów - 9 indywidualnych, 1 drużynowy mężczyzn oraz 2 miksty. 

 Inauguracyjny konkurs w Wiśle został ograniczony do jednej serii z powodu awarii oświetlenia. 
 Podczas pierwszego konkursu w Hakubie Michael Neumayer doznał kontuzji, która uniemożliwiła mu start w pozostałych zawodach cyklu. 
 Drugie zawody w Ałmaty z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych składały się tylko z jednej serii.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe i miksty

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna 
Stan po zakończeniu LGP 2012

Klasyfikacja drużynowa 
Stan po zakończeniu LGP 2012

Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów

Kwoty startowe 
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody LGP 2012. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj ma prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj jest gospodarzem). Państwa, których nie podano w poniższej tabeli mogły wystawić do każdego konkursu co najwyżej dwóch skoczków.

W sezonie letnim 2012 po raz pierwszy dokonano podziału Letniego Grand Prix na dwa periody. Na pierwszy składało się 5 konkursów indywidualnych (Wisła, Courchevel, Hinterzarten i dwukrotnie Hakuba), a w skład drugiego wchodziły cztery konkursy (dwukrotnie Ałmaty, Hinzenbach i Klingenthal).

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012
2012 w sportach zimowych
Sezon 2012/2013 w skokach narciarskich